Огю́ст-Жан-Бати́ст Шевалье́ (; 23 июня 1873, , Орн — 3 июня 1956, Париж) — французский ботаник и систематик растений, исследователь флоры тропической Африки, главным образом французских африканских колоний и Кот-д’Ивуар, он исследовал и собирал растения также в Южной Америке и тропической Азии. Помимо тропиков, его интересы распространялись на отдельные регионы Сахары.

Другие растения, описанные Шевалье

Научные работы 
 Mission Chari-Lac Tchad, 1902—1904, 1907
 Sudania: Énumeration des plantes récoltées en Afrique tropicale, 1911
 La forêt et les bois du Gobon, 1917
 Les kolatiers et les noix de kola, 1911 (совместно с Émile Constant Perrot)

Библиография 
 Bonneuil, C. Auguste Chevalier Savant colonial

Примечания

Ссылки 
 La bibliothèque d’ethnobiologie
 JSTOR: The Bryologist, Vol. 80, No. 3 (Autumn, 1977), pp. 502—521

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Члены Французской академии наук